

Linguistica
 Radicale – nella lingua giapponese rappresenta parte di un kanji
 Radicale – nella lingua cinese rappresenta parte di un carattere, e si utilizza per trovare le parole nei dizionari

Matematica
Radicale – radice matematica di un numero
Radicale – in algebra lineare, concetto legato al prodotto scalare

Altro
Radicale – entità molecolare
Radicale – area politica

Pagine correlate 
 Partito Radicale